South Lebanon kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
South Lebanon (Ohio)
South Lebanon (Oregon)